Opercularella är ett släkte av nässeldjur. Opercularella ingår i familjen Campanulinidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor 

Hydrozoer
Opercularella